Haviland est un nom propre.

Patronyme 

 Charles Edward Haviland (1839-1921), industriel de la porcelaine de Limoges. Il a pour fils :
 Frank Burty Haviland (1886-1971), peintre cubiste français.
 Paul Burty-Haviland (1880-1950), photographe, écrivain et critique d’art français.
 Suzanne Lalique-Haviland (1892-1989), illustratrice, décoratrice d'intérieur, artiste peintre et créatrice de costumes et décors, épouse de Paul Burty-Haviland.
 Consuelo de Haviland (1955-), danseuse, comédienne et écrivain franco-américaine.
 Maud Doria Haviland (1889–1941), ornithologue anglaise. 
 Thomas Heath Haviland (1822-1895), homme politique canadien.

Prénom 
 Haviland Morris (1959-), actrice américaine.
 Willis Haviland Carrier (1876-1950) est un ingénieur américain, inventeur de la climatisation.

Toponyme

États-Unis 
 Haviland, ville du comté de Kiowa au Kansas ;
 Haviland, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Haviland, ville située en Ohio ;
 le lac Haviland, lac de barrage dans l'État du Colorado.

Espace 
 (30126) Haviland, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Entreprise 
 Haviland, entreprise française du secteur des arts de la table de luxe,

Voir aussi